505 Games Ltd. — видавництво відеоігор, засноване у  році в Італії як дочірня компанія Digital Bros SpA. Компанія публікує ігри для різних гральних систем, мобільних пристроїв та соціальних мереж. Штаб-квартира 505 Games знаходиться в Мілані. Компанія також має підрозділи в Мілтон-Кінзі, Лос-Анджелесі, Ліоні, Мюнхені, Мадриді та мережу інших партнерів.

У березні 2015 року Digital Bros через дочірню компанію 505 Games придбала 2,67% акцій шведського розробника ігор Starbreeze Studios.

З моменту свого заснування у 2006 році компанія опублікувала кілька основних ігор, включаючи Sniper Elite III, Payday 2, Assetto Corsa, Brothers: A Tale of Two Sons, Terraria, How to Survive, Defense Grid 2, Deep Black, Rocket League, ADR1FT та Virginia.

Компанії здобула успіх після випуску Cooking Mama та Zumba Fitness.

У квітні 2015 видавництво 505 Games було відзначено нагородою «Краща інді-гра» на церемонії MCV Awards.

Історія 
У квітні 2012 року 505 Games взяли на себе обов'язки з публікації гри від THQ, а саме Adidas MiCoach після судового процесу між THQ та Adidas.

У квітні 2013 року вони придбали ліцензію на всю франшизу Drawn To Life.

У квітні 2014 року 505 Games оголосили про підписання видавничої угоди з компанією Three One Zero Адама Орта щодо відеогри Adrift. Гра описується як досвід від першої особи, де гравець контролює космонавта, який досліджує уламки зруйнованої станції у космічному просторі.

У січні 2015 505 Games підтвердили придбання прав інтелектуальної власності на багаторазово нагороджену премією «Гра року 2013» відеогру Brothers: A Tale of Two Sons від Starbreeze Studios.

У квітні 2015 року 505 Games оголосили про підписання видавничої угоди зі шведським розробником ігор Starbreeze для гри Overkill's The Walking Dead, випуск був намічений на 2016 рік.

Через місяць 505 Games оголосили про укладення видавничої угоди з розробником ігор Overkill Software для гри Payday 2 Crimewave Edition.

У серпні 2016 року 505 Games оголосили, що видаватимуть Virginia від Variable State.

У січні 2016 року 505 Games оголосили про те, що вони будуть приділяти більше уваги на розробку своїх власних, замість видавництва ігор інших розробників.

У жовтні 2016 року 505 Games оголосили через Кодзі Іґарасі, що видаватимуть Bloodstained: Ritual of the Night від Inti Creates.

У травні 2017 року стало відомо, що Remedy і 505 Games уклали контракт і разом працюватимуть над грою Control, що мала робочу назву Project 7. 505 Games виступить видавцем і вкладе в розробку майже 8,5 мільйонів доларів.

Список ігор

Розроблені

Видані

Видано як 505 GameStreet

505 Games

Примітки

Посилання 

 

Видавці відеоігор
Підприємства Мілана
Вікіпедія:Сторінки з неоднозначними геоланками